La Freeduc-cd est une distribution Linux issue de Freeduc, un catalogue de logiciels libres utile à l'éducation.

Présentation

Nom
Il est parfois renommé freeduc-école pour le distinguer de sa déclinaison, freeduc-sup, ce qui n'est plus d'actualité depuis que le projet destiné aux écoles supérieures s'est axé sur le développement de modules logiciels intégrables à d'autre distributions, en particulier Kubuntu.

Principe 

Il s'agit d'un CD-ROM regroupant des logiciels libres éducatifs. Il est donc gratuit mais surtout utilisable et duplicable sans contraintes. Selon le principe des liveCD, il contient son propre système d'exploitation et n'altère en rien ce qui est présent dans l'ordinateur. Comme tous les programmes sont chargés dans une mémoire temporaire, le système connaît parfois certaines lenteurs (notamment lors de l'utilisation de logiciels gourmands comme OpenOffice).

Utilisation 

Si le BIOS le permet, il suffit, au démarrage de l'ordinateur, d'insérer le cd-rom, l'ordinateur charge alors l'ensemble de ce qui lui est utile. Les applications sont accessibles depuis différents « tiroirs ». L'utilisateur peut alors utiliser des logiciels comme GCompris, OpenOffice, Celestia, etc.

Particularités 

Il est possible d'installer le CD sur le disque dur.

Le choix des programmes et de l'environnement graphique est fait de telle manière qu'une configuration modeste suffit (bons résultats avec un pII à  +  de RAM, mauvais avec ).

Enfin, la simplicité du système peut le destiner à des adultes réfractaires à l'informatique, mais nécessitant une petite bureautique et l'accès aux fichiers multimédia.

Voir aussi 
 Liste des LiveCD

Liens externes 

  Site officiel
  Freeduc (wiki)
  Notice
  freeduc-cd sur Framasoft
  Freeduc-école

Distribution dérivée de Knoppix
Live CD
Logiciel éducatif
Logiciel sous licence libre